(La) Capital kan verwijzen naar:
Capital (departement van Catamarca), een departement van de Argentijnse provincie Catamarca
Capital (departement van Córdoba), een departement van de Argentijnse provincie Córdoba
Capital (departement van Corrientes), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes
Capital (departement van La Pampa), een departement van de Argentijnse provincie La Pampa
Capital (departement van La Rioja), een departement van de Argentijnse provincie La Rioja
Capital (departement van Mendoza), een departement van de Argentijnse provincie Mendoza
Capital (departement van Misiones), een departement van de Argentijnse provincie Misiones
Capital (departement van Salta), een departement van de Argentijnse provincie Salta
Capital (departement van San Juan), een departement van de Argentijnse provincie San Juan
Capital (departement van Santiago del Estero), een departement van de Argentijnse provincie Santiago del Estero
Capital (departement van Tucumán), een departement van de Argentijnse provincie Tucumán
Juan Martín de Pueyrredón (departement), tot 2010 La Capital, een departement van de Argentijnse provincie San Luis
La Capital (departement van Santa Fe), een departement van de Argentijnse provincie Santa Fe

Capital (miniserie), Britse miniserie uit 2015
CAPITAL vzw, een Belgische vereniging voor jeugdemancipatie

Zie ook
Capital City (doorverwijspagina)